Kostelů sv. Maxmiliána je více:

Česko
 Kostel svatého Maxmiliána (Hukvaldy)
 Kostel svatého Maxmiliána (Křižany)

Externí odkazy